Faru steht für:
 Farukolhufushi, eine Insel im Nord-Malé-Atoll 
 Varen VS, walliserdeutscher Name der Schweizer Gemeinde

FARU